Algiers (no Brasil Argélia) é um filme estadunidense em preto-e-branco de 1938, do gênero drama, dirigido por John Cromwell.

É uma refilmagem de O Demônio da Argélia, filme francês de 1937, dirigido por Julien Duvivier.

Sinopse 
Pepe Le Moko é um perigoso bandido que ao descobrir que a polícia está em seu encalço, resolve se esconder, mas comete um grande erro ao deixar seu esconderijo pelo amor de uma bela mulher.

Elenco 
 Charles Boyer .... Pepe le Moko
 Sigrid Gurie .... Ines
 Hedy Lamarr .... Gaby
 Joseph Calleia .... inspetor Slimane
 Alan Hale .... avô
 Gene Lockhart .... Regis
 Walter Kingsford .... inspetor chefe Louvain
 Paul Harvey .... comissário Janvier
 Stanley Fields .... Carlos
 Johnny Downs .... Pierrot
 Charles D. Brown .... Max
 Robert Greig .... Giraux

Principais prêmios e indicações 

Oscar 1939 (EUA)
 Indicado nas categorias de melhor ator (Charles Boyer), melhor ator coadjuvante (Gene Lockhart), melhor direção de arte e melhor fotografia.

Ligações externas 

 Cartaz do filme no IMDb

Filmes dos Estados Unidos de 1938
Filmes da United Artists
Filmes de drama romântico dos Estados Unidos
Filmes de drama romântico da década de 1930
Regravações de filmes
Filmes ambientados na Argélia
Filmes em língua inglesa da década de 1930
Filmes dirigidos por John Cromwell
Filmes em preto e branco